Spezzanesi – abitanti di Spezzano Albanese
Spezzanesi – abitanti di Spezzano della Sila